T. Rex může znamenat:

Biologie 
 Tachyoryctes rex – královský vakojezevec, hlodavec
 Thoristella rex – endemický druh terčovky na Novém Zélandu
 Trialeurodes rex – druh molice
 Tyrannasorus rex – fosilní druh brouka z miocénu
 Tyrannobdella rex – druh pijavice
 Tyrannosaurus rex – druh dinosaura

Zábava 
 T. Rex – anglická glam rocková kapela původně vzniklá pod názvem jako Tyrannosaurus Rex
 T-Rex – restaurace ve Walt Disney World a Kansas City
 Theodore Rex – americký rodinný film z roku 1996 s Whoopi Goldbergovou

Další 
 dmedia T-REX – baseballový tým hrající čínskou profesionální ligu
 Tupelo T-Rex – zaniklý tým ledního hokeje
 T-Rex (helikoptéra) – helikoptéra od Align Corp